O projecto hoje em dia conhecido como Janela Urbana surgiu em 2002, altura em que se começou a desenvolver uma ideia. Inicialmente chamado de projecto Xfera. Nessa altura surgiu a ideia do projecto ser uma esfera digital cultural/tecnológica.

Em 2004, já com o Xfera extinto, surgia o Janela Urbana passando então a ser somente um projecto cultural urbano.

Nomeações:

 FTV Fashion Awards: Melhor Meio Digital de Comunicação

Hoje assume o papel de órgão digital de comunicação cultural.

Desde 2002, a Janela Urbana afirma-se como um órgão de comunicação digital que tem por objectivo aprofundar os temas actuais da cultura urbana.

Ligações externas 
 

Websites de Portugal